

Biologia
Leptothrix – genere di batteri della famiglia Comamonadaceae

Zoologia
Leptothrix – genere di ragni della famiglia Linyphiidae
Pyramica leptothrix – specie di formica appartenente alla sottofamiglia Myrmicinae